El nombre de Carlos V puede hacer referencia a las siguientes personas:
Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España.
Carlos V de Francia.
Carlos V de Lorena.
Carlos II de España, llamado Carlos V como rey de Nápoles.
Carlos III de España, llamado Carlos V como rey de Sicilia.
Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente carlista al trono de España como Carlos V de España.
Carlos II de España, pretendiente español al trono de Navarra como Carlos V de Navarra.
Carlos X de Francia, pretendiente francés al trono de Navarra como Carlos V de Navarra.
Alternativamente también puede hacer referencia a:
Carlos V, marca de chocolates mexicana.
Carlos V, crucero acorazado de la Armada Española.
Carlos V, estadio de fútbol Argentino.
Cabra de la Legión Española, mascota tradicional de la Legión Española que recibe el nombre de Carlos V.